

Pessoas 
Manuel Maria Barbosa du Bocage — poeta português
José Vicente Barbosa du Bocage,  — zoólogo e político português

Outros 
Casa de Bocage — onde nasceu o poeta português
Bocage (filme)
Bocage (telessérie)
Bocage, o Triunfo do Amor — filme brasileiro

Desambiguações de antropônimos